Heracleum palmatifidum är en flockblommig växtart som beskrevs av Fisch. och Avé-lall. Heracleum palmatifidum ingår i släktet lokor, och familjen flockblommiga växter. Inga underarter finns listade i Catalogue of Life.

Källor 

Lokor
palmatifidum